Orchard Beach est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

, communauté du Maryland
, plage publique du Bronx (New York)
, parc de l'État du Michigan

Voir aussi
Old Orchard Beach, ville américaine du Maine

Homonymie de toponyme